Jméno a příjmení Vladimír Ptáček má více nositelů:

 Vladimír Ptáček (1925–???) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Vladimír Ptáček (basketbalista) (1954–2019) – československý basketbalista, hráč Slavia VŠ Praha, účastník OH 1976, MS a ME
 Vladimír Ptáček (herec) (1926–1985) – český herec a scenárista
 Vladimír Ptáček (zoolog) (* 1944) – český zoolog a pedagog